Андалусија има више значења:

 Андалусија
 Андалусија (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Андалусија (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Андалусија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Андалусија (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику